

Череміське — присілок, Катайський район, Курганська область
 Череміське — село, Режівський міський округ, Свердловська область
 Череміське — село, Шадрінський район, Курганська область